Der Kanton Fontaine-lès-Dijon  ist ein französischer Kanton im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Fontaine-lès-Dijon. Vertreter im Generalrat des Départements war von 2004 bis 2015 Gilbert Menut (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Fontaine-lès-Dijon die 13 Gemeinden Ahuy, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Daix, Darois, Étaules, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Messigny-et-Vantoux, Norges-la-Ville, Plombières-lès-Dijon, Savigny-le-Sec und Talant. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 138,92 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2143.

Kanton im Département Côte-d’Or